oogst
 De oogst (Bruegel), schilderij uit 1565
 De oogst (Jan Heyens), beeldhouwwerk
 De oogst (Van Gogh), schilderij